STM – Skaningowy mikroskop tunelowy, ang. Scanning Tunneling Microscope
 STM – Pamięć krótkotrwała, ang. Short-Term Memory
 STM – ang. Software Transactional Memory